A-Sides, B-Sides & Suicides — сборник финской метал-группы Charon, выпущен 22 июня 2010 года. Является последним релизом группы, завершившей свою деятельность в 2011 году. Альбом занял 21-е место в финском чарте IFPI.

Об альбоме 
A-Sides, B-Sides & Suicides содержит старые материалы и неизданные работы: би-сайды и первые неизданные демозаписи группы. Демозаписи очень нетипичны для группы — состоят из блэк-метала без записей вокала «JP» Leppäluoto.

Альбом вышел через пять лет после предыдущей студийной работы группы. Сборник состоял из двух дисков, на первом из которых были собраны главные хиты Charon, а на втором — промозаписи, демо-композиции и бонус-треки.

Список композиций 
 Диск 1

 Диск 2

Участники записи 
 Юха-Пекка Леппалуото — вокал, фортепиано, клавишные
 Лаури Туохимаа — гитара
 Антти Карихтала — ударные
 Теему Хаутамаки — бас-гитара
 Яссе фон Хаст — гитара
 Паси Сипила — гитара

Примечания 

Сборники 2010 года
Сборники на английском языке
Альбомы Century Media Records
Сборники би-сайдов